Pivovar Litovel je producentem šesti piv vařených klasickou, tradiční technologií.

Kromě těchto zavedených značek ale pivovar vaří při speciálních příležitostech také sváteční speciály. Kromě piv známých na českém trhu, vaří i některá piva určená pouze na export.

Produktová řada pivovaru Litovel

Litovel Classic 
Světlé výčepní pivo. Jemné aromatické hořkosti a střední plnosti. Nejprodávanější pivo značky pivo Litovel. Obsah alkoholu: max. 4,2 % obj. Litovel Classic získal v kategorii světlých piv tato ocenění : 

 1. místo Zlatý pohár PIVEX 2020 z Brna.
 3. místo ČESKÉ PIVO 2019 z Prahy.
 2. místo v soutěži Zlatý pohár PIVEX 2018 z Brna.
 Certifikát kvality Zlatý pohár PIVEX 2016 z Brna.
 3. místo ČESKÉ PIVO 2015 z Prahy.
 STŘÍBRNÁ PIVNÍ PEČEŤ 2015 z Tábora.
Balení: Láhev 0,5 litru, Plechovka 0,33 litru, KEG sud 50 L a KEG sud 30 L

Litovel Moravan 
Světlé výčepní pivo. Stále oblíbený druh. Mezi jeho hlavní charakterové vlastnosti patří optimální sladěnost intenzivní aromatické hořkosti a střední plnosti, výborný říz a velmi dobrá pěnivost. Obsah alkoholu: max. 4,6 % obj.

Balení: Láhev 0,5 litru, Plechovka 0,33 litru, PET láhev 1,5 litru, KEG sud 50 L, KEG sud 30 L a KEG sud 15 L.

Litovel Premium 
Světlý ležák. Harmonické složení sladového extraktu, aromatických chmelových odrůd tuzemské provenience. Výborná pěnivost a silný říz. Obsah alkoholu: max. 5,0 % obj. Litovel Premium získal v kategorii světlých ležáků tato ocenění:

 2. místo v soutěži České pivo 2021 z Prahy
 1. místo v soutěži European Beer Challenge 2021 z Londýna
 Zlatá PIVNÍ PEČEŤ 2020 z Českých Budějovic
 2. místo v soutěži European Beer Star 2019
 3. místo v soutěži Zlatá pivní pečeť 2019 z Českých Budějovic
 3. místo v soutěži Světová pivní pečeť 2019 z Českých Budějovic
 2. místo v soutěži European Beer Star 2018
 1. místo v soutěži České pivo 2018 z Prahy
 Bronzová medaile v soutěži International Beer Challenge 2018 z Londýna
 3. místo Zlatý pohár PIVEX 2017 z Brna
 Zlatá medaile World Beer Awards 2016 z Londýna
 2. místo České pivo 2016 z Prahy
 Certifikát kvality Zlatý pohár PIVEX 2016 z Brna

Balení: Láhev 0,5 litru, Plechovka 0,33 litru, KEG sud 50 L, KEG sud 30 L

Litovel Dark 
Tmavé výčepní pivo. Jemně karamelová vůně, charakteristická hořkost a barva, střední plnost a náznak kávy ke konci. Obsah alkoholu max. 3,8 % obj.

Balení: Láhev 0,5 litru, KEG sud 50 L, KEG sud 30 L a KEG sud 15 L

Litovel Free 
Obsahuje stejné suroviny jako všechna ostatní piva značky Královské pivo Litovel. Určené pro konzumenty, kteří nemohou nebo nechtějí pít alkoholické pivo. Obsah alkoholu: max. 0,5 % obj. Litovel Premium Free získal v kategorii nealkoholických piv tato ocenění:

 3. místo v soutěži České pivo 2021 z Prahy
 3. místo v soutěži České pivo 2020 z Prahy
 Zlatá Pivní pečeť 2020 z Českých Budějovic
 Stříbrná Pivní pečeť 2018 z Českých Budějovic
 1. místo České pivo 2015 z Prahy
 Bronzová Pivní pečeť 2015 z Tábora

Balení: Lahev 0,5 litru, KEG sud 50 L a KEG sud 30 L

Litovel Maestro 
Polotmavé pivo s lavinovým efektem. Jemná chuť, které bylo dosaženo speciálním poměrem chmelu, vody a sladu. Kompaktní bělostná pěna a jantarová barva tohoto speciálního piva. V prodeji pouze v sudech. Obsah alkoholu: max. 4,1 % obj.

Balení: KEG sud 50 L, KEG sud 30 L a KEG sud 15 L.

Litovel Gustav 
Nefiltrované polotmavé pivo pojmenované podle slavného českého zápasníka Gustava Frištenského. Jantarová barva, chmelové aroma, příjemná hořkost a harmonická plná chuť. Obsah alkoholu: max. 6,1 % obj.

Balení: Láhev 0,5 litru, KEG sud 50 L, KEG sud 30 L a KEG sud 15 L.

Litovel Václav 
Světlý nefiltrovaný ležák uvařený na počest patrona všech pivovarníků, svatého Václava. Je 3x chmelený vybranými chmely s převahou žateckého poloraného červeňáku a s přídavkem bavorského a karamelového sladu.Obsah alkoholu 5,5 % obj. Litovel Václav získal v kategorii Polotmavý speciálů tato ocenění:

 1. místo v soutěži Olomouckého kraje 2016 – Výrobek OK

Balení: Láhev 0,5 litru, KEG sud 30 L

Litovel ALE 
Svrchně kvašené nefiltrované polotmavé pivo typu ALE. Pivo anglo-saského typu s plnou chutí, silnou hořkostí a citrusovým aromatem.

Balení: Láhev 0,5 litru, KEG sud 30 L

Litovel Černý Citron Alko 
Míchaný nápoj z piva ležák s příchutí citrónu. Příjemný říz, hořkost a plnost.

Balení: Láhev 0,5 L, Plechovka 0,5 L, KEG sud 30 L a KEG sud 15 L

Litovel Černý Citron Nealko 
Míchaný nápoj z nealkoholického piva s příchutí citronu. Kombinuje příjemný říz, plnost, hořkost. Obsah alkoholu 0,5 % obj. Litovel Černý Citron nealko získal v kategorii nealkoholických míchaných piv tato ocenění:

 3. místo Zlatý pohár PIVEX 2015 z Brna
 1. místo PIVEX 2014 z Brna

Balení: Láhev 0,5 L, Plechovka 0,5 L, PET láhev 1,5 L.

Litovel Řezaný citron 
Míchaný polotmavý nápoj, který vznikl řezem z nealkoholického Černého citronu a nealkoholického piva Litovel FREE. Obsah alkoholu 0,5 % obj. Toto pivo získalo v kategorii nealkoholických míchaných piv tato ocenění:

 2. místo v soutěži České pivo 2021 z Prahy

Balení: Plechovka 0,5 L

Litovel Pomelo 
Míchaný nápoj z nealkoholického piva s příchutí. Vůně citrusových plodů. Obsah alkoholu 0,5 % obj. Toto pivo získalo v kategorii nealkoholických piv tato ocenění:

 1. místo Zlatý pohár PIVEX - PIVO 2022 z Brna
 3. místo v soutěži České pivo 2021 z Prahy
 2. místo ze soutěže České pivo 2020 z Prahy
 2. místo Zlatý pohár PIVEX 2020 z Brna
 2. místo Zlatý pohár PIVEX 2019 z Brna
 Stříbrná Pivní pečeť 2018 z Českých Budějovic
 1. místo Zlatý pohár PIVEX 2017 z Brna

Balení: Láhev 0,5 L, Plechovka 0,5 L

Litovel Pšeničné pivo 
Nefiltrované světlé svrchně kvašené pivo s jemnou hořkostí. Obsah alkoholu 4,7 % obj. Toto pivo získalo v kategorii pšeničných piv (Weizen) tato ocenění:

 Country Winner na World Beer Awards 2017 z Londýna
 Zlatá PIVNÍ PEČEŤ 2015 z Tábora

Balení: Láhev 0,5 L, KEG sud 30 L

Litovel Premium Dark 
Tmavé dvanáctistupňové pivo určené na export. Obsah alkoholu 4,8 % obj. V České republice zatím neprodejné. V červenci 2009 tmavá dvanáctka pronikla na trh v Německu. Návštěvníci Litovelského otvíráku 2009 měli možnost toto pivo poprvé ochutnat, kdy jim bylo představeno spolu s peprmintovým a punčovým pivem. Dne 11. listopadu 2010 získalo pivo zlatou medaili European Beer Star Award 2010. Pivovar Litovel pivo po vítězství v evropské soutěži dal do prodeje v restauračních zařízeních během listopadu a prosince 2010 pod názvem Litovel Premium Dark. Jednalo se o akci, kdy pivo bylo prodáváno jako doplněk ke svátečnímu 13° speciálu. Toto pivo získalo dále v kategorii tmavých piv tato ocenění:

 2. místo Zlatý pohár PIVEX - PIVO 2022 z Brna
 3. místo v soutěži World Beer Awards 2021 z Londýna
 1. místo v soutěži European Beer Challenge 2021 z Londýna
 3. místo na Evropské pivní hvězdě 2020
 1. místo ČESKÉ PIVO 2020 z Prahy
 3. místo Zlatý pohár PIVEX 2020 z Brna
 3. místo ČESKÉ PIVO 2019 z Prahy
 Zlatá medaile World Beer Awards 2019 z Londýna
 Absolutní vítěz World Beer Awards 2019 z Londýna
 2. místo Zlatý pohár PIVEX 2019 z Brna
 Zlatá medaile v soutěži International Beer Challenge 2018 z Londýna
 2. místo v soutěži ČESKÉ PIVO 2018 z Prahy
 3. místo Zlatý pohár PIVEX 2017 z Brna
 Zlatá medaile World Beer Awards 2016 z Londýna
 2. místo Zlatý pohár PIVEX 2016 z Brna
Balení: Láhev 0,5 L, KEG sud 50 L, KEG sud 30 L

Litovel Kvasničák 
Jedenáctistupňové nefiltrované kvasnicové pivo s obsahem pivovarských kvasnic. Charakteristický jemný zákal a vysoká pěnivost. Obsah alkoholu 4,6 % obj. Pivo získalo v kategorii nefiltrovaných a kvasnicový piv tato ocenění:

 Stříbrná PIVNÍ PEČEŤ 2015 z Tábora
 Zlatá PIVNÍ PEČEŤ 2012 z Tábora
Balení: KEG sud 50 L, KEG sud 30 L

Litovel Granát 
Polotmavý nefiltrovaný ležák s granátově rudou barvou. Příjemná chuť s dlouhodobě doznívající hořkostí, kterou zajišťují čtyři druhy sladu. Várka se provádí na přelomu roku. Obsah alkoholu 4,8 % obj.

Balení: KEG sud 50 L, KEG sud 30 L, KEG sud 15 L

Litovel Patrik 
Zelené pivo oslavující svátek svatého Patrika a velikonoční svátky. Pivo je vyrobeno z nefiltrovaného ležáku, ochucené bylinkami. Exotické podtóny tvořené pomeranči a citróny. Obsah alkoholu 4,6 % obj.

Balení: KEG sud 50 L, KEG sud 30 L, KEG sud 15 L

Litovel IPA 
Čtrnáctistupňové nefiltrované svrchně kvašené polotmavé pivo s charakteristickou hořkostí a vyšším obsahem alkoholu. Obsah alkoholu 6 % obj. 

Balení: KEG sud 50 L, KEG sud 30 L, KEG sud 15 L

Litovel Svatomartinské pivo 13% 
Polotmavé silné pivo, které v ležáckých sklepích zraje 60 dní, jantarová barva s typickou vůní.Harmonická chuť s příjemnou intenzitou hořkosti. Obsah alkoholu 6 % obj.

Balení: KEG sud 30 L, KEG sud 15 L

Litovel Josef 11,5% 
Světlý ležák zlatavé barvy uvařený na počest zakladatele litovelského pivovaru, Josefa Svozila. Pivo s výraznou hořkostí s dvojitou dávkou chmele na závěr. Obsah alkoholu 4,7 % obj.

Balení: KEG sud 50 L, KEG sud 30 L a KEG sud 15 L

Sváteční hořký ležák 11% 
Sváteční speciál výraznou lahodnou hořkostí 32 IBU. Má medově zlatou barvu. Obsah alkoholu 4,7 % obj. 

Balení: KEG sud 50 L, KEG sud 30 L

Litovel Hasičská 11% 
Intenzivní sytě zlatá barva, bohatá sněhobílá pěna a střední hořkost. Výrazná hořkost a aroma. Obsah alkoholu 4,8 % obj.

Balení: Láhev 0,5 L, KEG sud 50 L a KEG sud 30 L

Litovel Májový ležák 11,5% 
Světlý filtrovaný ležák s lahodnou hořkostí. Zlatá barva a kompaktní pěna. 

Balení: KEG sud 5 L

Sváteční speciály a piva určená na export

Litovel Zimní ležák 12% 
Světlý nefiltrovaný ležák uvařený speciálně pro vánoční období. Na čepu je od 2. prosince do 17. ledna. Pivo s výraznou plností a hořkostí. Objem alkoholu 5,0 % obj.

Balení: KEG sud 30 L

Litovel Višňový ležák 
Ochucený světlý ležák s příchutí višně, karmínové barvy s intenzivní hořkostí na závěr. Obsah alkoholu 4,6 % obj. Pouze čepované ve vybraných podnicích.

Sváteční 13° speciál 
Pivovar Litovel v současné době vaří ročně tři várky svého světlého svátečního 13° piva. Poprvé bylo uvařeno při 111. výročí pivovaru v roce 2004. Od té doby ho pivovar vaří pravidelně každým rokem na Vánoce a pro jeho velkou oblíbenost u pivních labužníků ho začal vařit i o Velikonocích. Ačkoliv by měl pivovar správně své výročí slavit 12. listopadu, kdy byl roku 1893 pivovar slavnostně otevřen a vysvěcen, probíhají hlavní slavnosti pivovaru v srpnu pod názvem Litovelský otvírák, kdy je tento sváteční speciál vařen pro návštěvníky slavností. Obsah alkoholu: max. 6 % obj. Litovel Sváteční speciál 13 získal v kategorii světlých silných piv tato ocenění:

 Stříbrná PIVNÍ PEČEŤ 2012 z Tábora

Balení: Láhev 0,5 L, KEG sud 50 L, KEG sud 30 L a KEG sud 15 L

Zaniklé druhy piv

Punčové pivo 
Speciální punčové pivo, polotmavý ležák granátové barvy. Poprvé bylo navařeno na Litovelský otvírák v létě 2009. Pro svou punčovou příchuť se však hodí spíše k Vánočním svátkům. Na Vánoce 2009 bylo punčové pivo uvedeno na trh jako sváteční speciál v 30l Keg sudech.

Peprmintové pivo 
Speciální peprmintové pivo, které bylo poprvé navařeno na Litovelský otvírák 2009. Má zelenou barvu a peprmintovou příchuť.

Externí odkazy 
 Oficiální stránky pivovaru Litovel
 Video jak se vaří pivo Litovel

České pivo
Kultura v Litovli